Rothweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Almut Rothweiler (1928–2006), deutsche Schauspielerin
 Carl Otto Rothweiler (1885–1972), deutscher Manager
 Elisabeth Rothweiler (1894–1982), deutsche Kommunalpolitikerin (Zentrum, CDU) und Lehrerin
 Irene Rothweiler (* 1958), deutsche Malerin und Glasbildnerin
 Margot Rothweiler (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Martin Rothweiler (* 1959), deutscher Philosoph, Theologe und Programmdirektor
 Stefanie Rothweiler (* 1979), deutsche Regattaseglerin